Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Roland Garros női páros mérkőzéseit.

A címvédő Andrea Hlaváčková és Lucie Hradecká volt, akik ezúttal az elődöntőben kikaptak a Marija Kirilenko–Nagyja Petrova-kettőstől. A finálét végül a Sara Errani–Roberta Vinci-páros nyerte meg 4–6, 6–4, 6–2-re a két orosz játékossal szemben.

Errani és Vinci a szezon korábbi részében öt WTA-tornát nyert meg, s már a második Grand Slam-döntőjüket játszották 2012-ben, az év elején azonban vereséget szenvedtek az Australian Openen. Győzelmükkel az open érában először sikerült egy összolasz párosnak Grand Slam-versenyt nyerni a nők mezőnyében. Kirilenko és Petrova egyaránt a második Grand Slam-döntőjén hagyta el vesztesen a pályát, előbbi Viktorija Azarankával veszítette el a 2011-es Australian Open fináléját, utóbbi a 2010-es US Open döntőjében maradt alul Liezel Huber partnereként.

A küzdelmekben három magyar játékos is részt vett. Babos Tímea a tajvani Hszie Su-vejjel az oldalán a későbbi győztes Errani–Vinci-duótól kapott ki a második fordulóban, Arn Gréta a bolgár Cvetana Pironkova partnereként az első körben búcsúzott, míg egy másik páros visszalépése miatt beugróként elinduló Marosi Katalin és a holland Kiki Bertens szintén az első mérkőzésén szenvedett vereséget.

Kiemeltek

  Liezel Huber /  Lisa Raymond (első kör)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (negyeddöntő)
  Vania King /  Jaroszlava Svedova (negyeddöntő)
 ''' Sara Errani /  Roberta Vinci (győztesek)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (elődöntő)
  Jekatyerina Makarova /  Jelena Vesznyina (negyeddöntő)
  Marija Kirilenko /  Nagyja Petrova (döntő)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (első kör)
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (második kör)

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears ''(második kör)
  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja ''(harmadik kör)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez ''(elődöntő)
  Szvetlana Kuznyecova /  Vera Zvonarjova ''(visszaléptek)
  Jarmila Gajdošová /  Anastasia Rodionova ''(negyeddöntő)
  Bethanie Mattek-Sands /  Szánija Mirza ''(első kör)
  Marina Eraković /  Monica Niculescu ''(második kör)
  Gisela Dulko /  Paola Suárez ''(második kör)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 ALT = helyettesek
 w/o = az ellenfél visszalépett
 R = feladták

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Felső ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Jegyzetek

Források
 Eredmények

N2